

Cinema 
 Anything Goes – film del 1936 diretto da Lewis Milestone
 Quadriglia d'amore (Anything Goes)  – film del 1956 diretto da Robert Lewis

Musica 
 Anything Goes – canzone composta da Cole Porter per il musical Anything Goes del 1934
 Anything Goes – canzone cantata da Frank Sinatra nel suo album Songs for Swingin' Lovers!
 Anything Goes – album degli Harpers Bizarre del 1968
 Anything Goes – traccia dell'album Appetite for Destruction dei Guns N' Roses del 1984
 Anything Goes! – album dei C+C Music Factory del 1994
 Anything Goes – album di Brad Mehldau del 2004
 Anything Goes – singolo degli AC/DC del 2009
 Anything Goes – singolo di Tony Bennett e Lady Gaga del 2014
 Anything Goes – album dei Florida Georgia Line del 2014

Teatro 
 Anything Goes – musical di Cole Porter del 1934